Voisin est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
Un voisin est une personne vivant à proximité de chez soi.

Patronyme

Voisin 

 André Voisin (1903-1964), biochimiste français ;
 Auguste Voisin (1829-1898), psychiatre français ;
 Benjamin Voisin (1996-), acteur français ;
 Claire Voisin (1962-), mathématicienne française ;
 Eugène Voisin (1834-1914), homme politique français ;
 
 Félix Voisin (1794-1872), psychiatre français, maire de Vanves (1832-1839) ;
 Félix Voisin (1832-1915), magistrat et homme politique français ;
 Frédéric Voisin, auteur dramatique français du  siècle ;
 Gérard Voisin (1934-), sculpteur français ;
 Gérard Voisin (1945-), homme politique français ;
 Gilbert Voisin (1921-2008), clarinettiste français ;
 Henri Voisin (1861-1945), peintre aquafortiste, graveur, illustrateur et sculpteur français ;
 Jacques Voisin (né en 1950), syndicaliste français ;
 Jules Voisin (1844-1950), médecin français ;
Lancelot Voisin de La Popelinière (vers 1541-1608), historien français ;
 Maggie Voisin (née en 1998), snowboardeuse américaine ;
 Michel Voisin (1920-1945), élève de l'École normale supérieure ;
 Michel Voisin (1944-), homme politique français ;
 Pierre Voisin (1910-1987), grand reporter français ;
 René Voisin (1893-1952), trompettiste français ;
 Frères Voisin : Gabriel (1880-1973) et Charles Voisin (1882-1912), pionniers français et constructeurs d'avions (Voisin frères) puis d'automobiles (Avions Voisin) ; exemples de modèles de leur entreprise :
 avions : Voisin 5, Voisin 8, voisin 10 ; 
 voiture : Avions Voisin C25.

Voysin 

 Daniel Voysin de La Noiraye (1655-1717), ministre de la Guerre, chancelier de France ;
 Jean-Baptiste Voysin de Gartempe (1759-1840), homme politique français.

Surnom 
 La Voisin, surnom de Catherine Deshaye (ers 1640-1680), tueuse en série à l'époque de Louis XIV, condamnée pour l'Affaire des poisons.

Toponyme 

 Voisin, hameau de la commune française de Mios dans le département de la Gironde ;
 Voisines, commune française de la Haute-Marne ;
 Voisines, commune française de l'Yonne ;
 Château de Mesnil-Voisin ;

Titre

Cinéma et télévision 
 1920 : La Voisine de Malec (Neighbours), court-métrage de Buster Keaton et Eddie Cline
 1952 : Voisins (Neighbours), court-métrage de Norman McLaren
 1958 : Adorable voisine (Bell Book and Candle), film américain de Richard Quine
 1988 : Mon voisin Totoro, film d'animation japonais de Hayao Miyazaki
 1988-1990 : Voisin, voisine, feuilleton télévisé français
 1997 : Le Voisin, court métrage français de Marianne Visier
 1998 : Entre amis et voisins, film américain de Neil LaBute
 1999 : Mes voisins les Yamada, film d'animation japonais de Isao Takahata
 2000 : Mon voisin le tueur (The Whole Nine Yards), film américain de Jonathan Lynn
 2000 : Mes chers voisins, film espagnol de Alex de la Iglesia
 2003 : Mon voisin du dessus, téléfilm de Laurence Katrian
 2004 : Mes adorables voisins, série télévisée espagnole
 2004 : Mon voisin le tueur 2 (The Whole Ten Yards), film américain de Howard Deutch
 2005 : Voisins, voisines, film français de Malik Chibane
 2006 : Nos voisins, les hommes (Over the Hedge), film de Tim Johnson et Karey Kirkpatrick
 2018 : Une voisine inquiétante, téléfilm américain

Peinture 
 Village de Voisins, tableau de Sisley

Bande dessinée 
 Marc Lebut et son voisin, bande dessinée
 Le Voisin, bande dessinée

Divers 
 Voisin, chocolatier-torréfacteur artisanal français de Lyon
 
 Voisins de Laval, équipe de hockey sur glace de la ville français de Laval

Droit 
 Droits voisins du droit d'auteur
 Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information

Sciences 
 Recherche des plus proches voisins, problème algorithmique classique en mathématiques
 Méthode des k plus proches voisins, méthode d’apprentissage supervisé en intelligence artificielle

Patronyme français